Internationell militärtribunal kan syfta på:

 Internationella militärtribunalen – internationell domstol som dömde i Nürnbergprocessen
 Internationella militärtribunalerna – en serie av 13 rättegångar som ägde rum mellan 1945 och 1949 i Tyskland, se Nürnbergrättegångarna
 Internationella militärtribunalen för Fjärranöstern – internationell domstol som dömde i Tokyoprocessen
 Internationella brottmålsdomstolen – en internationell domstol och en permanent tribunal för att åtala personer för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Se även
 Internationell domstol
 Tribunal

Internationella domstolar